Ерванд IV (Оронт IV, арм. Երվանդ Դ) — сын царя Аршама и правитель Арменией в 212—200 годах до н. э., известный из надписей, найденных в Армавире — исторической столице династии Ервандидов.

Биография 
Ерванд IV был основателем города Ервандашат. В его царствование был основан религиозный центр — город Багаран. Большие бронзовые статуи в эллинистическом стиле богов — Зевс (Арамазд), Артемида (Анаит) и Геракл (Ваагн) — были привезены туда и установлены в храмах, посвящённых им. Упоминается, что он также повелел создать святыню в Армавире: посвящённую Аполлону (Митре) золотую статую четырёх лошадей, тянущую колесницу с Аполлоном как богом Солнца. Она была разрушена сасанидской армией в IV веке.

Царь Антиох III Великий спровоцировал восстание против короля Ерванда IV. Страбон, который написал об этом 200 лет спустя, заявлял, что мятеж возглавлял полководец Арташес I (из Ервандидов), который сверг Ерванда IV и сам стал правителем Армении. Арамейские надписи, найденные в Армавире, гласят, что царь Ерванд IV умер на руках своей армии, другими словами, из-за предательства Арташеса I. Скорее всего, это был подкуп армянской армии царём Антиохом III.

У Ерванда IV был сын Птолемей Коммагенский, который служил последним сатрапом Коммагены между 201 и 163 годом до н. э., а в 163 году до н. э. стал первым царём Коммагены и умер в 130 году до н. э.

Родословная

Примечания

Литература 
 Дж. М. Кук. Персидская империя, 1993
 Ричард Ованнисян. Армянский народ от древности до современности, 2 т. Нью-Йорк: Мартин’с Пресс, 1997
 

Ервандиды
Цари Армении
Монархи, убитые в III веке до н. э.
Правители Азии III века до н. э.